Zwischen Nacht und Morgen – film del 1920 diretto da Siegfried Philippi
Zwischen Nacht und Morgen – film del 1931 diretto da Gerhard Lamprecht
Augen der Liebe  (Zwischen Nacht und Morgen) – film del 1951 diretto da Alfred Braun